Il colonnello Chabert (Le colonel Chabert) – romanzo del 1832 scritto da Honoré de Balzac
 Il colonnello Chabert (Le colonel Chabert) – film del 1994 diretto da Yves Angelo
Le colonel Chabert – cortometraggio del 1911 diretto da Henri Pouctal e André Calmettes del 1911